Gouvernement Faymann peut désigner ces gouvernements fédéraux autrichiens :
 gouvernement Faymann I du  au  ;
 gouvernement Faymann II du  au .

Voir aussi 
 Werner Faymann